Каллисфен () — греческое имя. Среди его носителей наиболее известны: 

 Каллисфен — греческий историк IV века до н. э., летописец похода Александра Македонского.
 Каллисфен — афинский политик IV века до н. э., приверженец антимакедонской партии.
 Каллисфен — афинский военачальник IV века до н. э.